Municipio de Fremont puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Fremont (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Cavalier.
 Municipio de Fremont (Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Moody.
 Municipio de Fremont (Illinois), un municipio ubicado en el condado de Lake.
 Municipio de Fremont (Indiana), un municipio ubicado en el condado de Steuben.
 Municipio de Fremont (condado de Benton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Benton.
 Municipio de Fremont (condado de Bremer, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Bremer.
 Municipio de Fremont (condado de Buchanan, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Buchanan.
 Municipio de Fremont (condado de Butler, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Fremont (condado de Cedar, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Cedar.
 Municipio de Fremont (condado de Clarke, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Clarke.
 Municipio de Fremont (condado de Fayette, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Fayette.
 Municipio de Fremont (condado de Hamilton, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hamilton.
 Municipio de Fremont (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Fremont (condado de Page, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Page.
 Municipio de Fremont (condado de Winneshiek, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Winneshiek.
 Municipio de Fremont (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lyon.
 Municipio de Fremont (condado de Isabella, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Isabella.
 Municipio de Fremont (condado de Saginaw, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Saginaw.
 Municipio de Fremont (condado de Sanilac, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.
 Municipio de Fremont (condado de Tuscola, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Tuscola.
 Municipio de Fremont (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.